

Бужі — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос

Бужі-Вілар — громада в кантоні Во